Pour le Mérite (frz. „Für das Verdienst“) steht für:

 Pour le Mérite, einen 1667 eingerichteten deutschen Orden
 Pour le Mérite (Film), einen deutschen Spielfilm von 1938
 Pour le Merite, einen deutschen Verlag, siehe Dietmar Munier #Verlagstätigkeit